ЦСК ВВС — Центральный спортивный клуб Военно-воздушных сил Российской Федерации.

 ЦСК ВВС — российский хоккейный клуб из Самары.
 ЦСК ВВС — ныне не существующий женский футбольный клуб из Самары.
 ЦСК ВВС — баскетбольный клуб из Самары (1992—1997)
 ЦСК ВВС—Самара — название баскетбольного клуба Самара в 2002—2009
 ЦСК ВВС — название ныне не существующего российского клуба по хоккею с мячом «Динамо» из Самары в 2002—2012 годах.
 ЦСК ВВС — женская хоккейная команда из Москвы, существовавшая во второй половине 1990-х годов.
 ЦСК ВВС «Искра» — название ныне не существующего женского волейбольного клуба «Искра-Амонд» из Самары в 1995—1997 годах.
 ЦСК ВВС-«Кристалл» — название ныне не существующего российского футбольного клуба «Кристалл» из Смоленска в 1994—1997 годах.
 ЦСК ВВС — стадион в Самаре.
 ЦСК ВВС — ныне не существующий ледовый дворец спорта в Самаре.

См. также 
 
 
 

Спортивные клубы России